China Open 2014 steht für:

 China Open 2014 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2014 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2014 (Squash), Squashturnier
 China Open 2014 (Tennis), Tennisturnier
 China Open Super Series 2014, Badmintonturnier